Ismedagã de Isim - rei da Primeira Dinastia de Isim.
 Ismedagã I - rei da Assíria que reinou durante o Período Antigo.
 Ismedagã II - rei da dinastia Belubani da Assíria.

Desambiguações de antropônimos